Eletro — liga metálica de outro e prata (anteriormente grafado electro em Portugal)
Eletro Shopping — empresa fundada em 1994, no bairro da Casa Amarela, no Recife

Electro — estilo de música eletrônica
Electro house  — um subgênero da house music e da música eletrônica
Electro hop — estilo musical que mescla o electro, electroclash, electropop, electronica, ou a techno com hip hop
Electropop — variante da música synth-pop
Electro swing — gênero musical combinando a influência de vintage ou swing moderno e jazz mixado com house, hip hop e EDM
Electro (Marvel Comics) — vilão do Homem-Aranha que aparece nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics.

Ver também